Clavelillo puede referirse a:
El nombre común de la planta Dianthus broteri
El nombre común de la planta Dianthus carthusianorum
El nombre común de la planta Dianthus lusitanus
El nombre común de la planta Dianthus pungens subsp. brachyanthus